Venon kan syfta på:
 Venon, Eure
 Venon, Isère